Gongseng (Megaluh)
 Gongseng (Randudongkal)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing